Kraljevina Butan, država u Aziji, između Indije i Kine
 Butan (plin)